Sauersack ist:

 der deutsche Name des Ortes Rolava in Tschechien, siehe Rolava (Přebuz)
 ein anderer Name für die Stachelannone (Annona muricata)